Сади () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Сади, Дахиру (род. 1963) — нигерийский футболист, полузащитник. 
 Сади, Саид (род. 1947) — алжирский политик. Президент Объединения за культуру и демократию.